Андрусишин — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андрусишин Богдан Іванович (* 1959) — український історик, археограф, доктор історичних наук, професор
 Андрусишин Костянтин-Генрі (* 1907 — † 1983) — канадський славіст, лексикограф, літературознавець, журналіст, перекладач українського походження

Українські прізвища